Tento článek obsahuje seznam sovětských a ruských atomových ledoborců.

Literatura 
R. K. Haedland, SPRI, University of Cambridge, Lensfield Road, Cambridge, United Kingdom, 21. May 2008

Ruské lodě#L
 
Sovětské lodě